39-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 13 августа по 13 ноября 1976 года. Победителем однокругового турнира стало московское «Торпедо» (третий чемпионский титул).

В этом чемпионате, в отличие от весеннего, киевское «Динамо» собрало свой лучший состав, что позволило ему занять второе место. По итогам турнира, всего три очка отделяло бронзового медалиста тбилисское «Динамо» от 14-го места.

Московский «Спартак» еще за два тура до конца чемпионата претендовал на место в первой тройке. Но неудачи этой команды вместе с победами аутсайдеров «Зари», «Днепра» и «Арарата» привели к тому, что столичный клуб вместе минским «Динамо» выбыл в первую лигу.

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

8 футболистов забили по 5 голов.

Составы призёров 

«Торпедо»

Старший тренер: Валентин Иванов

«Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Динамо» Тбилиси

Старший тренер: Нодар Ахалкаци

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1976
1976-2